Саранчу́к — українське прізвище.

Відомі носії 

 Віктор Іванович Саранчук (1932–2009) — український вчений у галузі вугільних технологій, доктор технічних наук, професор, член НТШ.
 Володимир Михайлович Саранчук (1937) — режисер, художній керівник Дніпропетровського державного театру російської драми імені М. Горького, заслужений артист Росії, народний артист України.

Див. також 
 Саранчуки — село в Україні.

Прізвища на -ук